Orczyk – urządzenie sterujące umieszczone w kabinie pilota służące do odchylenia statku powietrznego, w samolotach i szybowcach służy do sterowania sterem kierunku. Ma postać dźwigni, z mocowaniami na stopy, obracającej się względem osi umiejscowionej na środku orczyka. W nowszych i bardziej skomplikowanych konstrukcjach montowany jako pedały. Naciśnięcie np. lewego pedału orczyka powoduje przechylenie steru kierunku w lewą stronę i zakręt w lewo.

Przypisy 

Konstrukcja statków powietrznych